Andrew Stephen ("Andy") Roddick (Omaha, Nebraska, 1982. augusztus 30. –) amerikai teniszező, volt világelső. 2009 volt sorozatban a nyolcadik év, hogy a világranglista legjobb 10 helyezettje között zárta az évet.

Egy Grand Slam-tornát nyert (2003. US Open), de további négyszer döntőbe jutott (2004, 2005, 2009: Wimbledon, 2006: US Open), mind a négy alkalommal Roger Federer győzte le. Tagja volt a 2007-ben Davis-kupa-győztes amerikai csapatnak, amely a címvédő oroszokat győzte le a döntőben. Pályafutása során eddig 29 ATP-címet szerzett, és összesen öt Masters-tornát nyert. Roddick ismert gyors szerváiról és tenyereseiről. Beceneve A-Rod vagy Little Roddick.

2017-ben az International Tennis Hall of Fame (Teniszhírességek Csarnoka) tagjai közé választották.

Grand Slam-döntői

Győzelem (1)

Elvesztett döntők (4)

ATP döntői

Egyéni

Győzelmei (29)

Elvesztett döntői (18)

Páros

Győzelmei (4)

Elvesztett döntői (3)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források

További információk 

 Andy Roddick hivatalos weboldala 
 

Amerikai teniszezők
Világelső teniszezők
Amerikai olimpikonok
1982-ben született személyek
Grand Slam-győztesek (tenisz)
Élő személyek
Az International Tennis Hall of Fame tagjai